Delavec je lahko:

 Delavec, oseba, ki opravlja delo
 Delavec (glasilo), socialdemokratsko glasilo (1893-1898)
 Delavec (tednik), slovenski delavski tednik v ZDA (1915-1928)
 Delavec (sindikalno glasilo), glasilo delavskega sindikata (1914-1941)